В 1765 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 11 ноября — в России учреждено Вольное экономическое общество.
 Джеймс Уатт изобретает отдельный конденсатор для паровой машины, что значительно повышает её КПД.

Родились 
 7 марта — Жозеф Ньепс, французский изобретатель, наиболее известен как изобретатель фотографии.
 27 марта — Франц Ксавер фон Баадер, немецкий врач и философ.
 14 ноября — Роберт Фултон, американский инженер и изобретатель, создатель одного из первых пароходов и проекта одной из первых подводных лодок.

Скончались 
 15 апреля — Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский учёный-естествоиспытатель.
 17 мая — Алекси Клеро, французский математик, механик и астроном, иностранный почётный член Петербургской Академии Наук (1754).
 21 декабря — Прокоп Дивиш, доктор теологии, учёный-экспериментатор, естествоиспытатель, лекарь, музыкант, изобретатель, сконструировавший молниеотвод.

См. также

Примечания